Гамида ханум Ахмед бек кызы Мамедкулизаде (в девичестве Джаваншир; ) — одна из первых азербайджанских просветительниц, общественная деятельница, супруга писателя и публициста Джалила Мамедкулизаде.

Биография 
Гамида-ханум Джаваншир родилась в 1873 году в селе Кягризлу Шушинского уезда (ныне в  Азербайджана) в семье Ахмед-бека Джаваншира. Получила домашнее светское образование на двух языках, в совершенстве владела родным азербайджанским и русским языками. В дальнейшем стала заниматься самообразованием и много читать, что позволило ей стать одной из самых образованных азербайджанок своего времени.

В 80-х гг. вышла замуж за подполковника царской армии Ибрагим-бека Даватдарова. В браке с Ибрагим-беком у Гамида-ханум было двое детей. В 1902 году Ибрагим-бек Даватдаров скончался и Гамида-ханум с двумя детьми вернулась в родное село Кяхризли, где стала управлять имением отца, доставшимся ей в наследство.

В 1905 году с целью публикации рукописей произведений отца Ахмед-бека Джаваншира, состоящих из рассказов для детей и переводов, Гамида-ханум приехала в Тифлис, где представила рукописи издательству «Гейрат». Здесь она познакомилась с Джалилом Мамедкулизаде. 15 июня 1907 года Гамида-ханум Джаваншир вышла замуж за Мамедкулизаде.

В родном селе Кяхризли Гамида-ханум Джаваншир открыла больницу, ткацкую фабрику, а в 1909 году с помощью и при участии мужа Джалила Мамедкулизаде — школу для 30 мальчиков и 10 девочек. Гамида-ханум Джаваншир была одной из основательниц Кавказского мусульманского женского благотворительного общества (1906—1917). В 1912 году она выступила на 13-м съезде хлопкоробов Закавказья, где выдвинула предложения для улучшения данной отрасли хозяйства. В своём выступлении она говорила:.

В 1911 году Гамида-ханум приложила много усилий для излечения больного поэта Мирзы Алекпера Сабира. Сам поэт оценил заботы Гамиды-ханум в одном из своих стихотворений. Узеир Гаджибеков в газете «Малумат» от 7 августа 1911 года писал об этом:

Гамиде-ханум принадлежит роль и в издании журнала «Молла Насреддин», освещавшего проблемы свободы женщин.

В первые годы советской власти Гамида-ханум Джаваншир жила в родном селе Кяхризли. Из-за своего дворянского происхождения у неё возникли трудности: её земли были отобраны, а сама она была лишена права голоса. Затем она переехала в Баку, где прожила до конца своих дней. После кончины мужа Гамида-ханум занималась пропагандой творчества Мамедкулизаде, переводом и публикацией его произведений. Написала воспоминания о Джалиле Мамедкулизаде, Сабире и своём отце Ахмед-беке Джаваншире. Перевела ряд произведений азербайджанских писателей, в том числе и некоторые произведения Джалила Мамедкулизаде, на русский язык. Гамида-ханум Джаваншир была известна также как фольклористка, собирала образы азербайджанского устного народного творчества, рассказы об исторических личностях.

Скончалась в 1955 году в Баку. Похоронена на Аллее почётного захоронения рядом с мужем Джалилом Мамедкулизаде.

Память 
В селе Кяхризли Агджабединского района был создан Дом-музей Гамиды ханум Джаваншир.

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
 Гамида Джаваншир-Мамедкулизаде — 140 лет: Железная леди из Карабаха
 Həmidə xanım Cavanşir

Деятели феминизма Азербайджана
Деятели феминизма Российской империи
Просветители Российской империи
Деятели феминизма СССР
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку